Brenes ist der Familienname folgender Personen:

 Abderramán Brenes (* 1978), puerto-ricanischer Judoka
 Carlos Alberto Brenes Jarquín (1884–1942), 1936/37 Präsident von Nicaragua
 Cholo Brenes (1942–2017), dominikanischer Musikpromotor, Rechtsanwalt, Politologe, Soziologe und Kolumnist
 Grégory Brenes (* 1988), costa-ricanischer Mountainbiker und Straßenradrennfahrer
 Humberto Brenes (* 1951), costa-ricanischer Pokerspieler
 José Andrés Brenes (* 1964), costa-ricanischer Radrennfahrer
 Jesús Brenes (* 1983), spanischer Fußballspieler
 Leopoldo José Brenes Solórzano (* 1949), nicaraguanischer Geistlicher, Erzbischof von Managua
 Nery Brenes (* 1985), costa-ricanischer Leichtathlet
 Oswaldo Brenes Álvarez (1942–2013), Bischof von Ciudad Quesada
 Pablo Brenes (* 1982), costa-ricanischer Fußballspieler
 Randall Brenes (* 1983), costa-ricanischer Fußballspieler 

Brenes heißt der Ort
  Brenes (Andalusien)